Truman může být:

 Harry S. Truman – americký politik, 33. prezident USA
 Bess Trumanová – manželka Harryho S. Trumana

geografický název
Kfar Truman – vesnice v Izraeli

křestní jméno
Truman Capote – americký spisovatel

jiný význam

 Lidové označení v České republice ryby sumečka amerického

Truman (film) – americký hraný film z roku 1995 o Harry S. Trumanovi

Podobné názvy 
 Truman Show – americký film